Howarth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Gard Howarth
 Willis Openshaw Howarth